Rezultati Prvenstva Anglije 1947 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Osborne je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Osborne (Prvakinja)
  Louise Brough (Polfinale)
  Doris Hart (Finale)
  Pat Todd (Četrtfinale)
  Nancye Bolton (Četrtfinale)
  Kay Menzies (Četrtfinale)
  Sheila Summers (Polfinale)
  Jean Bostock (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1947